The Trunk Mystery – cortometraggio del 1914 diretto da Joseph W. Smiley
The Trunk Mystery – cortometraggio del 1915 diretto da Joseph A. Golden
The Trunk Mystery – cortometraggio del 1916 diretto da Robert Ellis
The Trunk Mystery – film del 1926 diretto da Frank Hall Crane